Edelgraben heißen Gewässer und Täler:

 Edelgraben (Aischgraben), rechte Bachmulde zum Aischgraben (zur Aisch daselbst) bei Lonnerstadt, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Edelgraben (Aufhofer Bach), rechter Oberlauf des Aufhofer Bachs (zur Rottum) bis vor Mietingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Edelgraben (Enns), rechter Bachgraben vom Dürrenschöberl zur Enns gegenüber Frauenberg, Gemeinde Admont, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Edelbach
 Edelsgraben